Helminthoglypta sonoma är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1937. Helminthoglypta sonoma ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sonoma